James Gamble ist der Name folgender Personen:

* James Gamble (1803–1891), irisch-amerikanischer Seifensieder und Unternehmer
 James Gamble (Politiker) (1809–1883), US-amerikanischer Politiker
 James Sykes Gamble (1847–1925), britischer Botaniker